Зобнина — название нескольких населённых пунктов:
 Зобнина — деревня в Ачитском районе Свердловской области.
 Зобнина — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.